Jakec Rathwell (né le  à Témiscaming, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1968, il commence sa carrière avec les Comets de Clinton dans la EHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1964-1965 || Maple Leafs de Verdun || () ||42 ||13 ||33 ||46 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || Maple Leafs de Verdun || MMJHL ||36 ||20 ||24 ||44 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 || Maple Leafs de Verdun || MMJHL ||6 ||2 ||2 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Petes de Peterborough || AHO ||14 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Trappers de North Bay || () ||  
|-
|1967-1968 || Screaming Eagles d'Espanola || NOJHL ||17 ||11 ||11 ||22 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || Comets de Clinton || EHL ||72 ||18 ||26 ||44 ||100 ||17 ||5 ||6 ||11 ||30
|-
|1969-1970 || Comets de Clinton || EHL ||74 ||56 ||43 ||99 ||151 ||17 ||11 ||12 ||23 ||27
|-
|1969-1970 || Stars de l'Iowa || LCH ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1970-1971 || Golden Eagles de Salt Lake || WHL ||71 ||20 ||19 ||39 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Golden Eagles de Salt Lake || WHL ||30 ||5 ||6 ||11 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Buckaroos de Portland || WHL ||16 ||8 ||5 ||13 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1971-1972 || Swords de Cincinnati || LAH ||14 ||6 ||6 ||12 ||4 ||10 ||2 ||2 ||4 ||17
|-
|1972-1973 || Swords de Cincinnati || LAH ||76 ||27 ||44 ||71 ||78 ||15 ||4 ||8 ||12 ||22
|-
|1973-1974 || Gulls de San Diego || WHL ||37 ||6 ||10 ||16 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1973-1974 || Americans de Rochester || LAH ||26 ||5 ||5 ||10 ||24 ||5 ||2 ||2 ||4 ||10
|-
|1974-1975 || Americans de Rochester || LAH ||68 ||10 ||12 ||22 ||45 ||10 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|1974-1975 || Bruins de Boston || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

|1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et distinctions

Ligue américaine de hockey 

 Il remporte la Coupe Calder avec les Swords de Cincinnati en 1972-1973.

Western Hockey League (1952-1974) 

 Il remporte le Trophée de la recrue en 1970-1971.

Références 

Naissance en août 1947
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Stars de l'Iowa (LCH)
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (WHL)
Joueur des Buckaroos de Portland
Joueur des Swords de Cincinnati
Joueur des Gulls de San Diego (WHL)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bruins de Boston
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée de la recrue (WHL)
Champion de la Coupe Calder